Квалификационный раунд в соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошёл 6 августа. В нём приняло участие 98 спортсменов из 44 стран. 

В рамках этого раунда прошёл отбор в финалы во всех дисциплинах, представленных на играх. В финал командных соревнований вышли 8 стран, набравших наибольшее количество баллов. На каждом из снарядов выступит по 4 спортсмена, а итоговая сумма будет рассчитываться по результатам выступления трёх лучших спортсменов на каждом снаряде. В финал индивидуального многоборья прошли 24 спортсмена, а ещё 4 попадали в резерв, и могли выступить в финале в случае отказа кого-либо из финалистов. В финалы индивидуальных соревнований вышли по 8 спортсменов, показавших лучший результат на этих снарядах.

Результаты 
Курсивом выделены результаты, не попавшие в итоговую сумму.

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гимнастики (FIG)